Cebotaru ist der Familienname folgender Personen:

 Eugeniu Cebotaru (* 1984), moldauischer Fußballspieler 
 Maria Cebotari (1910–1949), rumänische Opernsängerin